Ланасса () — персонаж греческой мифологии, дочь Клеодая и жена Неоптолема.

В мифологии 
Античные авторы причисляют Ланассу к Гераклидам. По данным большинства источников, она была дочерью Клеодая, внучкой Гилла и правнучкой Геракла, а Юстин называет её внучкой Геракла. Другой вариант имени, Леонасса, фигурирует в схолиях Лисимаха к трагедии Еврипида «Андромаха» со ссылкой на Никомеда Аканфского и Проксена.

Ланасса стала женой Неоптолема (по версии Юстина, будущий муж похитил её из рощи Зевса в Додоне). В этом браке родился Пирр, основатель династии царей Эпира Пирридов. По данным Лисимаха, Ланасса родила ещё сыновей Аргоса, Пергама, Пандара, Дориэя, Генора и Хауна.

По одной из версий, миф о Ланассе имеет позднее происхождение и возник после женитьбы царя Эпира Пирра на дочери царя Сицилии Агафокла — Ланассе. Таким образом, придворный историк , в схолиях которого приводится миф, оказывал услугу Пирру и его сыну, обосновывая их притязания на земли Сицилии и Македонии.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Героини древнегреческих мифов